Cadmus – altro nome di Al-Qadmus, città della Siria nel Governatorato di Tartus
7092 Cadmus – asteroide near-Earth
Paul Cadmus – artista statunitense
Progetto Cadmus – progetto di ingegneria genetica immaginario dell'Universo DC

Pagine correlate
Cadmo (disambigua)